Pillsbury Company – marka należąca do koncernu General Mills, a dawniej samodzielne przedsiębiorstwo branży spożywczej
Miejscowości w USA:
 Pillsbury – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Barnes
Gminy w USA:
 Pillsbury (ang. Pillsbury Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Swift